Holzwarth ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Holzwarth (* 1968), deutscher Schlagzeuger
 Franz Joseph Holzwarth (1826–1878), deutscher Geistlicher und Autor
 Georg Holzwarth (* 1943), deutscher Schriftsteller und Hörspielautor
 Hans Holzwarth (1877–1953), deutscher Maschinenbau-Ingenieur und Erfinder
 Hartmut Holzwarth (* 1969), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Winnenden
 Oliver Holzwarth (* 1967), deutscher Bassist 
 Werner Holzwarth (* 1947), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Wilhelm Holzwarth (1875–1941), deutscher Politiker (NSDAP), MdL Bayern

Siehe auch:
 Holzwarth-Gasturbine